

Жабинка — місто на заході Берестейської області.
 Жабинка — село, Озерецька сільська рада, Глибоцький район, Вітебська область.
 Жабинка — річка в Берестейській області.
 Жабинка — залізнична станція на лінії Берестя — Барановичі.